Getachew ist der Familienname folgender Personen:

 Adom Getachew, äthiopisch-amerikanische Politikwissenschaftlerin
 Werkuha Getachew (* 1995), äthiopische Leichtathletin